Hamnviken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hamnviken, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (11,5 ha)
Hamnviken, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (7,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn